Граф Феличе Кальви (; ,  — , ) — итальянский  и .

Представитель старинного аристократического рода. Окончил юридический факультет Павийского университета, состоял на государственной службе, с 1870 года был директором миланского общественного ломбарда.

Дебютировал как литератор историческим романом «Замок в Римской Кампанье» (; 1852), за которым последовала трилогия романов из современной жизни: «Королева моды» (; 1857), «Леонильда» (1860) и «Клавдия» (1862).

Первый собственно исторический труд Кальви был посвящён истории общественных ломбардов (; 1871). За ним последовало исследование «Миланская знать» (; 1874, второй том 1876) и ряд других работ, из которых наибольшее значение имел том «Замок Висконти-Сфорца в истории Милана» (; 1894), в котором через историю Замка Сфорца раскрывалась история города на протяжении более чем пяти веков. Кроме того, Кальви внёс значительный вклад в создание коллективного труда «Знаменитые семейства Милана» (; 1875—1887).

С 1895 года — президент Ломбардского исторического общества.

Примечания

Ссылки 
 
 Marino Berego. CALVI, Felice // Dizionario Biografico degli Italiani — Volume 17 (1974)

Графы Италии